Bitwa o Grodno I – walki grup generałów Adama Mokrzeckiego i Lucjana Żeligowskiego z 3 Korpusem Kawalerii Gaja w lipcu 1920
 Bitwa o Grodno II – cześć operacji niemeńskiej stoczona we wrześniu 1920. 
 Obrona Grodna – działania zbrojne prowadzone przez oddziały polskie w dniach 20 września-22 września 1939 przeciw wkraczającym wojskom sowieckiego 15 Korpusu Pancernego, 4 Korpusu Kawalerii i 21 Brygady Pancernej z Grupy Konno-Zmechanizowanej komkora Iwana Wasiljewicza Bołdina.